The Great Deceiver — студійний альбом норвезького дарк-ембієнт гурту Mortiis. Реліз альбому відбувся 4 березня 2016 року під лейблом Omnipresence Productions. Альбом складається з дванадцяти англомовних композицій.

Список композицій

Примітки

Посилання 
 The Great Deceiver  на Encyclopaedia Metallum. 
 The Great Deceiver на YouTube.

Альбоми Mortiis